Amphoe Mueang Saraburi (Thai: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der  Provinz Saraburi. Die Provinz Saraburi liegt im Nordosten der Zentralregion von Thailand.

Geographie 
Benachbarte Landkreise (von Norden im Uhrzeigersinn): Amphoe Chaloem Phra Kiat, Amphoe Kaeng Khoi, Amphoe Wihan Daeng, Amphoe Nong Khae, Amphoe Nong Saeng und Amphoe Sao Hai – alle Amphoe liegen in der Provinz Saraburi.

Geschichte 
Als 1896 die Nordost-Linie der SRT (State Railway of Thailand) gebaut wurde, und sie am Tambon Pak Phriao vorbeiführte, verlegte der Gouverneur von Saraburi, Phraya Phichai Ronnarong Songkhram den Haupt-Landkreis der Provinz Saraburi von Sao Hai hierher in dieses Gebiet.

Verwaltung 
Provinzverwaltung

Der Landkreis Mueang Saraburi ist in elf Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 77 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Lokalverwaltung

Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Saraburi (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pak Phriao.

Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Pok Paek (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong No.
 Kut Nok Plao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Kut Nok Plao.
 Takut (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Takut.

Außerdem gibt es sieben „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO)
 Dao Rueang (Thai: ) bestehend aus den kompletten Tambon Dao Rueang, Na Chong.
 Khok Sawang (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Khok Sawang.
 Nong No (Thai: ) bestehend aus Teilen des Tambon Nong No.
 Nong Yao (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Yao.
 Pak Khao San (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Pak Khao San.
 Nong Pla Lai (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Nong Pla Lai.
 Taling Chan (Thai: ) bestehend aus dem kompletten Tambon Taling Chan.

Weblinks 
  Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Saraburi (auf Thai)

Einzelnachweise 

Mueang Saraburi